Анита Пейдж (, урождённая Анита Помарес, ) — американская актриса, достигшая популярности в последние годы эры немого кино.

Начала карьеру в 1924 году. Свою первую главную роль получила в картине «Наши танцующие дочери». Снималась в фильмах с Джоан Кроуфорд и Бастером Китоном. Исполнила главную женскую роль в первом в истории кино звуковом музыкальном фильме — «Бродвейская мелодия», который получил премию «Оскар». После замужества завершила кинокарьеру, но через несколько десятилетий снова появилась на экране. Анита, умершая в 2008 году, была последней из широко известных живых звёзд немого кино, за исключением актёров, снимавшихся в немом кино в детском возрасте, таких как Микки Руни, Бэби Пэгги и Мэри Осборн. Несколько менее известных звёзд немого кино, например Барбара Кент, всё же пережили Аниту Пейдж.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Средней школы Вашингтона Ирвинга (Нью-Йорк)
Голливудская «Аллея славы»